Prokopitraea calimala är en ringmaskart som beskrevs av Snajdar 1983. Prokopitraea calimala ingår i släktet Prokopitraea, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
calimala